Більшовик — член лівого (ленінського) крила РСДРП після її розколу на більшовиків і меншовиків
 «Більшовик» — щоденна робітничо-селянська газета, що видавалась у Києві з 10 квітня 1919 року по 19 липня 1925 року
 «Більшовик» — теоретичний і політичний журнал ЦК ВКП(б)
 Більшовик — колишня назва Першого київського машинобудівного заводу

Більшовик — селище міського типу (робітниче селище), Гомельська область, Гомельський район

Більшовик — село, Західноказахстанська область, Бокейординський район

Більшовик — острів архіпелагу Північна Земля
 Більшовик — село, Кваркенський район, Оренбурзька область
 Більшовик — селище, Краснослободський район, Мордовія
 Більшовик — село, Ононський район, Забайкальський край
 Більшовик — селище, Поспєлихинський район, Алтайський край
 Більшовик — селище, Сусуманський район, Магаданська область

Більшовик — колишня назва села Дубове (Київська область, Броварський район)
 Більшовик — колишня назва села Степове (Кіровоградська область, Кропивницький район, Долинська міська громада)
 Більшовик — колишня назва села Приморське (Херсонська область, Скадовський район, Бехтерська сільська громада)
 Більшовик — колишня назва села Забілівщина Друга (Чернігівська область, Ніжинський район)
 Більшовик — колишня назва селища Троїцьке (Харківська область, Лозівський район)